Alex Buchanan peut faire référence à :

Alexandria "Alex" Isaacson Buchanan, un personnage fictif,
Maire Alex Buchanan, personnage fictif de ,
, un chanteur.

Voir aussi